Натуральне число 425
 425 рік до нашої ери
 425 рік нашої ери